Bundestagswahlkreis 299 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Homburg (seit 2002)
 Bundestagswahlkreis Gotha – Arnstadt (1990 bis 1998)